Le Dolmen de Vagouar-Huen est situé à Groix dans le département français du Morbihan.

Historique 

Ce dolmen fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Présentation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Groix

Liens externes 
 Mégalithes du Morbihan sur le site du ministère de la Culture

Vagouar-Huen
Monument historique dans le pays de Lorient
Groix
Monument historique classé en 1966
Site mégalithique dans le pays de Lorient